Zilá ou Sela é uma personagem bíblica do Antigo Testamento, mencionada no livro de Gênesis como uma das duas esposas de Lameque e que foi mãe de Tubalcaim e de Naamá.

Etimologia 
A raiz de seu nome está ligada com diversas palavras usadas para descrever perversão, escuridão, mal. Normalmente seu nome é traduzido como sombra.

Na Bíblia 
Não há informações sobre sua vida. Ela pariu Tubalcaim, mestre na forja de objetos feitos de ferro e cobre, e sua irmã, Naamá.

Árvore genealógica segundo Gênesis 

Mulheres no Antigo Testamento
Personagens do Livro de Gênesis